Navnet Agrippa betegner flere personer og steder

 Marcus Vipsanius Agrippa (63–12 f.v.t.) romersk statsmand og general, blandt Julius Cæsars støtter.
 Hans tre sønner:
 Gaius Vipsanius Agrippa (20 f.v.t.– 4 e.v.t.;
 Lucius Vipsanius Agrippa (17 f.v.t.– 2 e.v.t.),
 Marcus Vipsanius Agrippa Postumus (12 f.v.t.–14 e.v.t.).
 To konger i det romerske klientkongedømme Judæa:
 Agrippa I, (10 f.v.t.– 44 e.v.t.), alias Herodes Agrippa, barnebarn af Herodes den Store
 Agrippa II, (27 e.v.t.–100 e.v.t.), Agrippa I’s søn
 Andre
 Menenius Agrippa, Romersk konsul i 503 f.v.t.
 Agrippa (astronom) (c. 92 e.v.t), græsk astronom.
 Agrippa (krater), krater på månen opkaldt efter astronomen
 Agrippa skeptikeren, en skeptisk filosof fra slutningen af 1. årh.
 Agrippas trilemma, Agrippa skeptikerens trilemma
 Heinrich Cornelius Agrippa, okkult magiker (1486–1535)
 Camillo Agrippa, arkitekt (16. årh.)
 Agrippa d'Aubigné (1552–1630), Fransk digter, soldat, propagandist og kronikør
 Mumboz Agrippa, fiktionel person fra computerspilsserien Zork.
 Agrippa, et multimedia digt af William Gibson (se: Mind-Vox)
 King Agrippa, et politisk hardcore/spazz-band.
 Agrippa (månekrater) – et nedslagskrater på Månen